Distretto di Olleros – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Olleros – distretto del Perù nella regione di Ancash